

Nom commun 
 porte cochère : le chardonnet désigne un fort montant de bois aux portes, terminé par un pivot.
 écluse : partie verticale de la maçonnerie dans le bajoyer contre laquelle s'appuie le poteau tourillon du vantail d'une porte busquée de l'écluse. Cette partie est constituée d'une pièce d'usure métallique sur laquelle s'appuie chacun des vantaux quand une porte est fermée et leur sert de butée tout en assurant l'étanchéité du bassin, ou sas, de l'écluse.

Patronymes 

 Hilaire de Chardonnet (1839 – 1924), ingénieur, scientifique et industriel de Besançon, inventeur de la soie artificielle ;
 Anne de Chardonnet (1869 - 1926), sculpteur française ;
 André Chardonnet (1923 - 2005), homme d'affaires français, importateur d'automobiles ;
 Brendan Chardonnet (1994 - ), footballeur français ;
 Michèle Chardonnet (1956 - ), athlète française ;
 Lyne Chardonnet (1943 - 1980), actrice française.

Édifices 

Dolmen de Chardonnet, monument historique situé à La Canourgue.

Lieux 
Aiguille du Chardonnet, un sommet du massif du Mont-Blanc.